Los Canarios (band) - Spaanse band
 Los canarios (televisieserie) - Colombiaanse televisieserie
 Los Canarios (Fuencaliente) - plaats in Spanje